Clearwater County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Clearwater County (Idaho) – okres v Idahu
 Clearwater County (Minnesota) – okres v Minnesotě

Externí odkazy